Каре́ (від  — «квадрат», «квадратний») — термін, що може мати кілька значень:
 Каре — стрій піхоти
 Каре — вид зачіски
 Каре — страва з баранячих реберець.
 Каре — у покері чотири карти на руках одного значення всіх мастей
 «Каре» — київський есперанто-клуб, засновник Михайло Лінецький
 Каре — те, що за формою утворює чотирикутник (наприклад, архітектурна будівля).

Топонім 
 Ка́ре — село, Миколаївська область, Миколаївський район